Frías kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Frías (kommunhuvudort i Argentina), Santiago del Estero,

Bolivia 

 Tomás Frías (provins), Potosí,

Spanien 

 Frías (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Frías (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar